Amissah ist der Familienname folgender Personen:

 Eunice Brookman-Amissah (* 1945), ghanaische Ärztin, Politikerin und Diplomatin
 John Kodwo Amissah (1922–1991), ghanaischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Cape Coast